American Psycho pode referir-se a:

Livros 
 American Psycho — um romance de 1991 por Bret Easton Ellis

Filmes 
 American Psycho (filme) — o filme baseado no romance
 American Psycho 2 — uma sequela separada autônoma

Música 
 American Psycho (álbum) — álbum de Misfits
 American Beauty/American Psycho — um álbum de 2015 por Fall Out Boy

Pessoas 
 Stephan Bonnar — lutador de artes marciais apelidado American Psycho

Desambiguação